Коротко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носительницы 
 Короткова, Александра Ивановна (1925—1999) — доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Короткова, Екатерина Максимовна (1913—1989) — колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Короткова, Елена Евгеньевна (1906—1977) — советский геоботаник.
 Короткова, Ирина Юрьевна (род. 1947) — советская и российская актриса театра и кино.
 Короткова, Кира Георгиевна (в замужестве Муратова; 1934—2018) — советский и украинский режиссёр, сценарист, актриса.
 Короткова, Наталья Исааковна (Короткова-Скурту; 1906—1981) — румынский политический деятель, врач-гинеколог, организатор здравоохранения и учёный-медик.
 Короткова, Ольга Шариповна (1941—2004) — советская балерина, народная артистка РСФСР.
 Короткова, Таисия Николаевна (род. 1980) — российская художница.
 Короткова, Юлия Александровна (Агния; род. 1978) — российская певица.

Топоним 
 Короткова — деревня, Упоровский район, Тюменская область, Россия. См. также